Kummerbach ist ein Gewässername:

 Kummerbach (Aitrach), rechter Zufluss der Aitrach in Aichstetten, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Kummerbach, deutscher Name des Hradčanský potok, linker Zufluss der Ploučnice, deutsch Polzen oder Pulsnitz bei Hradčany, deutsch Kummer, Stadt Ralsko, Bezirk Böhmisch Leipa, Reichenberger Region, Tschechien